Дми́трий Ме́льников:
 Мельников, Дмитрий Алексеевич (1925—около 2005) — советский учёный, доктор наук, профессор.
 
 Мельников, Дмитрий Фёдорович (1930—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Мельников, Дмитрий Фёдорович (1882—1937) — украинский советский геолог и ученый.
 Примечания